Dlouhá Loučka, comune del distretto di Olomouc, nell'omonima regione
Dlouhá Loučka, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice